Hainault může být:

 André Hainault – kanadský fotbalový obránce 
 Hainault  – stanice metra v Londýně